LKI steht für:
 Lietuvių kalbos institutas, siehe Institut für litauische Sprache
 Liga Komunista Iraultzailea, spanische Partei

lki steht für:
 Leki (ISO-639-3-Code), ein Dialekt des Lurischen oder Kurdischen

Abkürzung